Viva FM (Farroupilha) 
 Jovem Pan FM Grande Porto Alegre — anteriormente Viva FM
 Rádio Difusora (Bento Gonçalves) — anteriormente Rádio Viva News

Viva